Slowaaks voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Slowaaks voetbalelftal onder 17 (vrouwen)